Ендру има више значења:
 Округ Ендру (Мисури)
 Ендру (Ајова)